Bakschieten is een Vlaamse volkssport waarbij de spelers een aantal schijven (of stuivers) proberen te werpen in een opening, die in het midden van een houten bak zit.

Soms staan er bruggetjes, of zelfs een metalen kikker (dialect puit) boven de openingen (vandaar de naam pudebak).

Gezelschapsspel